Greatest Hits: My Prerogative — это седьмой сборник на DVD от поп певицы Бритни Спирс, выпущенный 9 ноября 2004. В него включены все оригинальные видеоклипы на синглы Спирс, от «...Baby One More Time» до последнего кавера на My Prerogative Бобби Брауна. На DVD присутствует невыпущенный клип на «Outrageous», в котором участвует рэпер Snoop Dogg, и другие не выпускаемые ранее альтернативные версии её видеоклипов.

Факты 
 Обложка DVD является точной копией обложки альбома Бритни Спирс Greatest Hits:My Prerogative (2004).
 DVD стартовал на первой строке рейтингов в США и был сертифицирован дважды платиновым.
 Клипы для песен «From the Bottom of My Broken Heart», «Sometimes» и «Born to Make You Happy» используют радиоверсии треков.

Содержание 
 Буклет внутри DVD включает в себя постер Бритни и список треков.
 20 видеоклипов:
 My Prerogative
 Outrageous
 Everytime
 Toxic
 Me Against the Music
 Boys
 I Love Rock 'n' Roll
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman
 Overprotected (The Darkchild Remix)
 Overprotected
 I'm a Slave 4 U
 Don't Let Me Be the Last to Know
 Stronger
 Lucky
 Oops!… I Did It Again
 From the Bottom of My Broken Heart
 Born to Make You Happy
 (You Drive Me) Crazy
 Sometimes
 …Baby One More Time
 Глупые ошибки
 Караоке
 «Toxic»
 Акапелла
 «I’m a Slave 4 U»
 Бонус:
 «За сценой» отснятый Бритни.
 Бритни поёт «Oops!» в красном костюме кошки.
 Альтернативные фрагменты из некоторых клипов.

Ссылки 
 Официальный сайт Бритни Спирс

Альбомы Бритни Спирс
Альбомы Jive Records